Taschenberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Ludwig Taschenberg
 Ernst Otto Taschenberg